Mokuk bezeichnet

 Mokuk (Einheit), eine veraltete syrische Maßeinheit
 Mokuk (Ethnie), einen Stamm der Fang (Ethnie)
 Mokuk (Trage), eine Babytrage aus Leder bei den Eskimos